Карл Ли́ннас (; 6 августа 1919 — 2 июля 1987, Ленинград) — офицер СС и комендант нацистского концентрационного лагеря в городе Тарту (рейхскомиссариат Остланд (территория Эстонской Республики, оккупированная  Германией)), непосредственно ответственный за уничтожение как минимум трёх с половиной тысяч человек в годы Второй мировой войны.

Биография 
Родился 6 августа 1919 в Эстонской республике. В 1937 году окончил Гимназию Хуго Треффнера в Тарту. В том же году поступил на математический факультет Тартуского университета. Обучение не закончил.

Деятельность в годы Второй мировой войны 
В начале сентября 1941 года по предложению переведённого на работу в Таллин с места коменданта тартуского концлагеря Роланда Лепика Линнас был назначен на освободившуюся должность, оставаясь на этом посту до начала 1942 года.

Несмотря на то, что советские источники утверждали о 12 тысячах уничтоженных в лагере, современные эстонские историки утверждают, что под руководством Линнаса в концентрационном лагере Тарту было убито от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек, из которых 715 были жителями Эстонии. Эстонский историк Рихо Вястрик пришёл к выводу, что под руководством Линнаса в лагере Тарту погибло около четырёх тысяч человек, из которых около половины были евреи, в том числе несколько сот эстонских евреев. В 1944 году в связи с продвижением Красной Армии вглубь территории Эстонии Линнас вместе с родителями и сестрой бежал на Запад.

После Второй мировой войны 
После Второй мировой войны обосновался в США, скрыв от иммиграционных властей своё нацистское прошлое. Проживал в Лонг-Айленде, где в одной из школ руководил духовым оркестром.

Судебный процесс в СССР 
11 октября 1961 года СССР направил властям США просьбу об экстрадиции Линнаса. На процессе по делу Юхана Юристе, Карла Линнаса и Эрвина Викса, проходившем с 16-го по 20 января 1962 года в эстонском городе Тарту, Линнас заочно был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу, будучи признанным виновным в организации лагеря смерти и участии в уничтожении 12 тысяч человек.

Судебный процесс в США о депортации из страны 
В слушаниях по делу о депортации Карла Линнаса в суде Лонг-Айленда в качестве свидетеля давал показания бывший советский публицист Фридрих Незнанский. Показания Незнанского не касались собственно Линнаса, с которым он не был знаком и о деятельности которого мог судить только по публикациям в СМИ. Смысл выступлений Незнанского заключался в том, что правоохранительные органы СССР не раз запятнали себя фальсифицированием уголовных дел, поэтому нельзя было получить гарантии в аутентичности компромата, который они предоставили американским властям на укрывавшихся в США беглых военных преступников. Поскольку дело Линнаса, как и большинство других подобных дел, основывалось только на данных, полученных от КГБ СССР, адвокат бывшего коменданта концлагеря возлагал большие надежды на показания Незнанского.

Против депортации Линнаса в течение восьми лет выступали Рэмси Кларк и многие эстонские эмигранты, среди которых была и ставшая позднее депутатом Эстонского и Европейского парламентов  Мари-Анн Келам (тогда Мари-Анн Риккен, в девичестве Доценко).

Делом Линнаса занимался прокурор Рудольф Джулиани, избранный в конце 1990-х мэром Нью-Йорка. Суд принял решение о  лишении Линнаса гражданства США и его экстрадиции в СССР.

Карл Линнас стал вторым военным преступником, переданным американскими властями СССР (первым был Фёдор Федоренко).

Экстрадиция и смерть 
20 апреля 1987 года был отправлен из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди авиарейсом в Прагу, откуда отбыл спецрейсом Аэрофлота в Москву. 22 апреля 1987 года авиарейсом был доставлен в Таллинский аэропорт.

Не дожив до суда, скончался в тюремной больнице в Ленинграде.

См. также 
 Федоренко, Фёдор Демьянович

Примечания

Источники 
 20 апреля в истории // Сайт общественно-политического издания «Национальная Информационная Группа» (NewsInfo)

Литература 
 12.000 : Материалы судебного процесса по делу Юхана Юристе, Карла Линнаса, Эрвина Викса. / сост. К.Леммик, Е.Мартинсон - Таллин : ERK, 1962.
 Ashman, Charles and Wagman, Robert J. The Nazi Hunters. New York: Pharos Books, 1988.
 Мартин С. Кулль (Martin S. Kull). "Tartu koonduslaager" ("Тартуский концлагерь"). Тарту: Эстонское историческое издательство (Eesti Ajalookirjastus), 2010. ISBN 9789949213160, 128 стр.

Ссылки 
 Tapmisega peab harjuma (К убийствам нужно привыкнуть) // Постимеэс, 20.03.2000 
 [https://web.archive.org/web/20120822232138/http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/valisuudised/cia-jattis-karl-linnase-kgb-sojasaagiks.d?id=27681933 CIA jättis Karl Linnase KGB sõjasaagiks (ЦРУ отдало Карла Линнаса КГБ в качестве трофея)] // Eesti Ekspress, 09.10.2008 
 
 John Demjanjuki ja Karl Linnase lugu (Джон Демьянюк и история Карла Линнаса'') // Pärnu Postimees (Пярнуское региональное приложение к газете Постимеэс), 11.12.2009 

Офицеры СС
Нацистские преступники
Преступники Холокоста
Служащие концлагерей
Эстонские коллаборационисты
Персоналии:Холокост в Эстонии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1919 году
Умершие в 1987 году
Умершие в Санкт-Петербурге
Советско-американские отношения
Выпускники гимназии Хуго Треффнера
Умершие в тюрьмах СССР
Лишённые гражданства США